Karl Georg von Raumer kan syfta på:

* Karl Georg von Raumer (1753–1833), tysk arkivarie
 Karl Georg von Raumer (1783–1865), tysk geolog